

Pessoas
Fernando Schlater

Localidades
Schlater (Mississippi)

Veja também
Schlat

Desambiguações de sobrenomes